Riemann est le patronyme de différentes personnalités :
 Bernhard Riemann (1826-1866), mathématicien allemand ;
 Erika Riemann (1930-2021), auteur allemande ;
 Fritz Riemann (1859-1932), joueur d'échecs allemand
 Fritz Riemann (1902-1979), psychologue allemand ;
 Hugo Riemann (1849-1919), musicologue allemand ;
 Katja Riemann (1963-…), actrice allemande ;
 Othon Riemann (1853-1891), philologue français ;
 Paula Riemann (1993-…), actrice allemande.

Patronyme germanique